Groß Autiechowitz bezeichnet mehrere Orte

 Útěchovice, Okres Pelhřimov, Tschechien
 Útěchovice pod Stražištěm, Okres Pelhřimov, Tschechien